Mihail Vasziljevics Frunze, orosz katonai vezető
Frunze, Kirgizisztán fővárosának, Biskeknek az elnevezése 1926–1991 között